Primitive может означать:

 Primitive — второй студийный альбом американской метал-группы Soulfly.
 Primitive Wars — компьютерная стратегическая игра.

См. также 
 The Primitives — британская инди-поп-группа.